O Grande Prêmio da África do Sul de 2002 foi a segunda etapa da 2002 MotoGP. Decorreu no fim de semana 19-21 de abril de 2002 em Welkom.

Classificação da MotoGP

Classificação da 250cc

Classificação da 125cc

Referências gerais 
 

GPs de MotoGP de 2002